Prince Charming (Prince Charmant en français) est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Prince Charming est un film américain réalisé par James Kirkwood Sr. et George Loane Tucker en 1912.
 Prince Charming (Banke Sawariya) est un film indien réalisé par Jayant Desai en 1931.
 Prince Charming est un film philippin réalisé par Conrado Conde en 1956.
 Prince Charming (Ching wa wong ji) est un film hongkongais réalisé par Wong Jing en 1984.
 Prince Charming (Hei ma wang zi) est un film hongkongais réalisé par Wong Jing en 1999.

Télévision 
 Prince charmant (Prince Charming) est un téléfilm américain réalisé par Allan Arkush en 2001.

Musique 
 Prince Charming est le  de Adam and the Ants.